Naselja u BiH:
 Šenkovići (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
 Šenkovići (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac